Darfield – città del Distretto di Selwyn (Nuova Zelanda)
Darfield – paese del South Yorkshire (Regno Unito)